Георгий Шепелев:
 Шепелев, Георгий Георгиевич (?—1920) — советский политический и военный деятель, участник Гражданской войны, военком 6-й кавалерийской дивизии 1-й Конной армии.
 Шепелев, Георгий Михайлович (1910—1983) — участник Великой Отечественной войны, подполковник, Герой Советского Союза (1944).